Форист Парк има више значења:
 Форист Парк (Џорџија)
 Форист Парк (Илиноис)
 Форист Парк (Оклахома)
 Форист Парк (Охајо)